Лопес, Хосе Венансио (род. 1964) — испанский футболист, игрок в мини-футбол, затем — мини-футбольный тренер.
 Лопес, Хосе Илариос (1798—1869) — южноамериканский военный и политический деятель.
 
 Лопес, Хосе Мария (род. 1983) — аргентинский автогонщик.
 Лопес, Хосе Рамон (род. 1950) — испанский гребец-байдарочник.